Sinda steht für:

 Sinda (Zypern), spätbronzezeitliche befestigte Siedlung auf Zypern
 Sinda, ehemaliger Name der Stadt Gölhisar
 Titularbistum Sinda, ein Titularbistum in der Türkei
 Sinda (Sambia), Stadt in Sambia
 Sinda (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Sinda (Marskrater), ein Marskrater
 Villa Sinda, Ort in der Dominikanischen Republik